Techow steht für:

 Techow, Wohnplatz der Gemeinde Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Techow ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Günther Techow (* 1899; † vermutlich nach 1981), deutscher Filmproduktionsleiter und Filmfirmenmanager
 Ernst Werner Techow (1901–1945), deutscher Attentäter
 Friedrich Techow (1807–1880), deutscher Lehrer, Mitglied des Reichstages
 Gustav Adolph Techow (1813–1890), preußischer Offizier, deutscher Revolutionär und Turnpädagoge in Australien
 Hans Gerd Techow (1905–1992), deutscher Publizist, Jurist und Verleger
 Heinrich Techow (1848–1927), deutscher Architekt
 Hermann Techow (1838–1909), deutscher Justiz- und Verwaltungsbeamter sowie Berater der japanischen Regierung in der Meiji-Ära